Miejscowości w Polsce
 Świerże-Kolonia – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Dorohusk
 Świerże-Kolonia – kolonia w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Zaręby Kościelne